Ян Хендрик (Рупи) Крёйзе (, 18 января 1925, Хемстеде, Нидерланды — 14 февраля 1992, Гаага, Нидерланды) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1952 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 
Рупи Крёйзе родился 18 января 1925 года в нидерландском городе Хемстеде.

В ранние годы жил в Хемстеде, Амстердаме и Бларикюме.

До войны играл в хоккей на траве за «Ларен», после войны — за ХХИС из Гааги, в составе которого стал четырёхкратным чемпионом Нидерландов.

В 1948 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 6 матчей, забил 6 мячей (по два в ворота сборных Дании и Пакистана, по одному — Бельгии и Франции).

В 1952 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1956 году мог сыграть на летних Олимпийских играх в Мельбурне, однако Нидерландский олимпийский комитет незадолго до их старта отказался от участия в знак протеста против ввода советских войск в Венгрию.

Удачно действовал в дуэте с Питом Бромбергом, обладал мощным ударом.

В течение карьеры, продолжавшейся до 1961 года, провёл 56 матчей за сборную Нидерландов, забил 69 мячей.

В 1969 году сменил Бромберга на посту тренера сборной Нидерландов, однако проработал меньше года, уступив место Жюлю Ансьону.

Умер 14 февраля 1992 года в Гааге после продолжительной болезни.

Семья 
Отец Рупи Крёйзе был агентом по недвижимости, во время Второй мировой войны был членом Сопротивления, укрывавшим людей от нацистов.

Рупи Крёйзе стал основоположником хоккейной династии. Его сыновья Тис Крёйзе (род. 1952), Ханс Крёйзе (род. 1954) и Хидде Крёйзе (род. 1961) выступали за сборную Нидерландов. Тис участвовал в летних Олимпийских играх 1972 и 1984 годов, Ханс — 1976 и 1984 годов, Хидде — 1984 и 1988 годов. Хидде Крёйзе завоевал в 1988 году бронзовую медаль.

Дочь Элске Дейкстра-Крёйзе (1956—2008) также играла за женскую сборную Нидерландов, но в 19 лет была вынуждена завершить карьеру после пересадки почки. Впоследствии работала стоматологом.

Старший брат Геррит Крёйзе (1923—2009) эмигрировал в США и в 1956 году играл за американскую сборную на летних Олимпийских играх в Мельбурне. Сестра Рупи и Геррита также выступала за сборную страны.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Тренеры Нидерландов
Тренеры мужской сборной Нидерландов по хоккею на траве